

Repubblica Ceca
Dobrá, comune del distretto di Frýdek-Místek (Moravia-Slesia)

Slovacchia
Dobrá, comune del distretto di Trebišov (Košice)

Pagine correlate
Dobra